Red Ball steht für:
 American Red Ball Transit Company, Transportunternehmen
 Red Ball Express, Codename für eine der größten logistischen Operationen des Zweiten Weltkriegs